Schiavona ist der Name
eines Schwerttyps mit Ursprung in Italien, siehe Schiavona (Waffe)
eines Werkes des italienischen Komponisten Gian Francesco Malipiero
eines Dorfes in Kalabrien

Siehe auch:
 Schiavone